Keenan ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Keenan ist eine anglisierte Form des irischen Vornamens Cianán mit der Bedeutung „altertümlich, weit entfernt“. Die irische Stammform des Namens ist Cian.

Namensträger

Vorname 

 Keenan Cahill (1995–2022), US-amerikanischer Webvideomacher
 Daniel Keenan Savage (* 1964), US-amerikanischer Journalist und Autor, siehe Dan Savage
 Carl Keenan Seyfert (1911–1960), US-amerikanischer Astronom
 Keenan Wynn (1916–1986), US-amerikanischer Schauspieler

Familienname 
 Adam Keenan (* 1993), kanadischer Leichtathlet
 Bill Keenan (* 1957), kanadischer Freestyle-Skier
 Bradley Keenan (* 1981), US-amerikanischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler

 Glenn Keenan (* 1976), australisch-niederländischer Squashspieler
 Hugo Keenan (* 1996), irischer Rugby-Union-Spieler

 John Keenan (* 1964), schottischer Geistlicher, Bischof von Paisley

 Louis Edward Keenan junior (1935–2015), US-amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Mataʻafa Keenan (* 1960), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Maynard James Keenan (* 1964), US-amerikanischer Musiker

 Mike Keenan (Michael Edward Keenan; * 1949), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Norman Keenan (1916–1980), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Paddy Keenan (* 1950), irischer Folkmusiker
 Pepper Keenan (* 1967), US-amerikanischer Sänger und Gitarrist

 Philip C. Keenan (1908–2000), US-amerikanischer Astronom
 Sean Keenan (* 1993), australischer Schauspieler
 Sinead Keenan (* 1977), irische Schauspielerin
 Terry Keenan († 2014), US-amerikanische Journalistin
 Trish Keenan (1969–2011), britischer Musiker, Mitglied von Broadcast (Band)

Sonstiges 
 Keenan-Land, eine Phantominsel in der Beaufortsee

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Irischer Personenname
Englischer Personenname